Лассельяс-Понсано ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 27.3 км². Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски